est le  de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon, et reste classé 5 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

Get My Way! a été utilisé comme deuxième générique de fin pour l'anime Hayate no Gotoku. Get My Way! se trouve sur l'album Savia.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2007